Kovács est la graphie hongroise (prononcée « kovatch ») d'un nom de famille  d'origine slave  et signifiant « forgeron » ( en croate).

Personnalités 

 Ádám Kovács (1981-), karatéka hongrois ;
 Ágnes Kovács (née en 1981), nageuse hongroise ;
  ;
 András Kovács (1925-2017), scénariste et réalisateur hongrois ;
 András Kovács (1946-), historien roumain ;
 Antal Kovács (né en 1972), judoka hongrois ;
 
 Attila Kovács (athlétisme) (né en 1960), athlète hongrois ;
 Attila Kovács (escrime) (1939-2010), escrimeur hongrois ;
 Csaba Kovács (né en 1984), joueur de hockey sur glace hongrois ;
 Dénes Kovács (1930-2005), violoniste hongrois ;
 Edit Kovács (né en 1954), escrimeuse hongroise ;
 Ella Kovacs (née en 1964), athlète roumaine ;
 Ernie Kovacs (1919-1962), acteur et humoriste américain ;
 Erzsi Kovács (1928-2014), chanteuse hongroise ;
 Eszter Kovács (1984-), joueuse hongroise de volley-ball  ;
 Ferenc Kovács (1934-2018), footballeur hongrois ;
 Gábor M. Kovács (fl. 2008), mycologue hongrois dont l’abréviation botanique standard est Kovács ;
  ;
 Imre Kovács (1921-1996), footballeur hongrois ;
 Imre Kovács (1926-2003), hongrois engagé dans la résistance juive à la fin la Seconde Guerre mondiale, qui a ensuite poursuivi sa lutte contre les nazis ;
  ;
 István Kovács (boxe anglaise) (né en 1970), boxeur hongrois ;
 István Kovács (lutte) (né en 1950), lutteur hongrois ;
 Iván Kovács (né en 1970), escrimeur hongrois ;
 Joe Kovacs (né en 1989), athlète américain ;
  ;
 József Kovács (1911-1990), athlète hongrois ;
 József Kovács (1926-1987), athlète hongrois ;
 József Kovács (né en 1949), footballeur hongrois ;
 Kálmán Kovács (né en 1965), footballeur international hongrois ;
 Károly Kovács (1902-1990), acteur hongrois ;
 Károly Kovács (1909-?), footballeur hongrois naturalisé français ;
 Katalin Kovács (née en 1976), kayakiste hongroise ;
 Kati Kovács (1944-), chanteuse, parolière et actrice hongroise ;
 Kati Kovács (1963-), auteure de bande dessinée finlandaise ;
 Lajos Kovács (1894-?), footballeur hongrois, devenu ensuite entraîneur
  ;
 László Kovács (1933-2007), chef opérateur hongrois ;
 László Kovács (né en 1951), footballeur hongrois, devenu ensuite entraîneur
 László Kovács (né en 1939), homme politique et diplomate hongrois ;
 Mijou Kovacs (née en 1957), actrice franco-autrichienne ;
 Nicolae Kovacs (1911-1977), footballeur international roumain  et hongrois, frère de Stefan ;
 Pál Kovács (1919-1944), aviateur hongrois ;
 Pál Kovács (1912-1995), escrimeur hongrois ; 
  ;
 Péter Kovács (1959-), gymnaste artistique hongrois ; 
 Péter Kovács (1978-), footballeur hongrois ;
 Sarolta Kovács (née en 1991), pentathlonienne hongroise ;
 Sharon Kovacs (née en 1990), chanteuse de pop néerlandaise ;
 Stefan Kovacs (1920-1995), entraîneur roumain de football, frère de Nicolae ;
 Tamás Kovács (1943-), escrimeur hongrois ; 
 Tímea Kovács (1986-), joueuse de volley-ball hongroise ;
  ;
 Zoltán Kovács (1964-), tireur sportif hongrois ;
 Zsuzsa Kovács (1945-), nageuse hongroise.

Homonymie de patronyme hongrois